Muras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muras (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Muras (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar